Конфла́н-ан-Жарнизи́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Центр одноимённого кантона.

География 
Конфлан-ан-Жарнизи расположен в 24 км к западу от Меца и в 60 км к северо-западу от Нанси. Стоит при слиянии рек Ирон и Орна. Соседние коммуны: Аббевиль-ле-Конфлан на севере, Лабри, Жиромон на востоке, Жарни на юго-востоке, Фриовиль на юго-западе, Бомон на западе.

История 
На территории коммуны находятся следы галло-романского периода. Замок Конфлан-ан-Жарнизи впервые упоминается в 1093 году. Городская крепость была разрушена шведами в 1636 году. Название коммуны связано с её положением при слиянии двух рек Ирон и Орна.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 2413 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт 						
 Национальный институт статистики 								

Коммуны департамента Мёрт и Мозель